Následující seznam hvězd je seřazen podle stoupající absolutní hvězdné velikosti (snižující se zářivost). Absolutní hvězdná velikost je rozsah zářivosti hvězdy – celkové množství energie radiace hvězdy každou sekundu. Seznam nemůže být kompletní, protože pokud je hvězda dostatečně vzdálená, nemůžeme ji vidět, bez ohledu na to, jaká je její zářivost. Data o různých hvězdách mohou mít trochu jinou spolehlivost.

Související články 
Seznam hvězd
 Seznam největších hvězd
 Seznam nejbližších hvězd
Seznam nejtěžších hvězd
 Kvasar

Externí odkazy 

 150 nejzářivějších hvězd v katalogu Hipparcos
 LBV 1806-20
 Hvězdný systém
Porovnání velikosti hvězd-video1
Porovnání velikosti hvězd - video 2

Seznamy hvězd
Hvězdy